Doľany, comune del distretto di Pezinok, nella regione di Bratislava
Doľany, comune del distretto di Levoča, nella regione di Prešov